Липовик — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Липовик — посёлок в Холмогорском районе Архангельской области.
 Липовик — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Липовик — деревня в Новоржевском районе Псковской области.